Светска лига у одбојци 2010. је била 21. одбојкашки турнир Светске лиге на коме је учествовало 16 селекција које су се такмичиле по групама од 4. јуна до 12. јула 2010. Завршни турнир је одржан у Кордоби, Аргентина од 22. до 25. јула.

Систем такмичења 
У првој фази такмичења 16 екипа је било подељено у 4 групе. У групи су играли свако са сваким по четири утакмице (дупли двоструки лига систем), две као домаћин и две у гостима. За финале су се квалификовали прваци група, домаћин финалног турнира, Аргентина и екипа која је добила позивницу од ФИВБ (). Касније је одлучено да то буде најбоља другопласирана екипа.

Ово је прва сезона у којој се примењивао нови систем бодовања.
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Земље учеснице

Резултати

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б 

1 Најбоља другопласирана екипа

Група Ц

Табела групе Ц

Група Д

Табела групе Д 

2 Квалификовала се као домаћин финалног турнира.

Финални турнир 
Финални турнир је одржан у Кордоби, Аргентина од 21. до 25. јула. Шест пласираних репрезентација су подељене у две група у којима се играло по једноструком лига систему (свако са сваким по једну утакмицу). две првопласиране екипе из сваке групе унакрсно су одиграле полуфиналне мечеве. Победници су играли у финалу, а поражени су играли за треће место.

Група Е

Група Ф

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде

Спољашње везе 
 Званични вебсајт Светске лиге 2010. 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Аргентини
Одбојка у 2010.